Batara peut désigner :
 Batara, plusieurs espèces d'oiseaux de la famille des thamnophilidés ;
 Batara, le genre monotypique d'oiseaux, de la famille des thamnophilidés dont le nom normalisé contient le terme bataras ;
 Batara, un village du Népal.

Voir aussi 
 Gouffre de Baatara au Liban